Belas kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Belas, Angola, Luanda,

Etiopien 

 Beles Wenz (vattendrag i Etiopien, Benishangul-Gumuz),

Nigeria 

 Belas (ward i Nigeria), Jigawa, Yankwashi,

Portugal 

 Belas (freguesia i Portugal, Lissabon, Sintra, lat 38,78, long -9,27), 
 Belas (ort), Lissabon, Sintra, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar